Angelica pastinaca är en flockblommig växtart som beskrevs av W.Young. Angelica pastinaca ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
pastinaca